Heinrich von Puttkamer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Puttkamer (Landrat) (1803–1876), preußischer Landrat
 Heinrich von Puttkamer (General, 1818) (1818–1886), preußischer Generalleutnant
 Heinrich von Puttkamer (General, 1846) (1846–1914), deutscher Generalmajor